Mafalda Portugalska (1149-1160)
 Mafalda Portugalska (królowa Kastylii)

Zobacz też